Ez a szócikk tartalmazza a 2023-as Australian Open vegyes páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a francia Kristina Mladenovic és a horvát Ivan Dodig párosa volt, de Dodig ebben az évben nem indult ebben a versenyszámban. Mladenovic párja Juan Sebastián Cabal volt, de a második körnél nem jutottak tovább.

A győzelmet a brazil Luisa Stefani–Rafael Matos páros szerezte meg, miután a döntőben 7–6(2), 6–2 arányban legyőzték az indiai Szánija Mirza–Róhan Bópanna párost.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

Vegyes